Świerznica ist der Name von zwei Dörfern in Polen:

 in der Woiwodschaft Pommern, siehe Świerznica (Stegna)
 in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Świerznica (Rąbino)